Hub može biti

Koncentrator
Mrežni uređaj; uređaj za umrežavanja računara.
zračna luka kao transfer za zračni promet preko koje se prevoze putnici do krajnjih odredišta.